Van Helsing može biti:
 Abraham Van Helsing - lik iz romana Drakula
 Van Helsing (2004.) - film
 Richard Van Helsing - lik iz stripa Martin Mystère
 Jan van Helsing, pseudonim autora Jan Udo Holey